S100 oder S 100 steht für:
 SMS S 100, deutsches Schnellboot
 Škoda 100, tschechoslowakisches Auto
 Canon PowerShot S100, japanische digitale Kompaktkamera

S-100 steht für:
 Camcopter S-100, leichter unbemannter Helikopter
 S-100-Bus, ein früher Computerbus
 S-100-Protein, Calcium-bindende Proteine mit niedriger Molekülmasse
 Stalinez-100, eine Seilzug-Planierraupe sowjetischer Bauart

Abkürzung